Bessel (voornaam), een uit het Fries afkomstige jongensnaam
Friedrich Bessel, een Duits astronoom en wiskundige
Besselfuncties
Ellipsoïde van Bessel
Ongeprojecteerde Rijksdriehoekscoördinaten op de ellipsoïde van Bessel